Квернадзе — фамилия.
 Квернадзе, Александр Ревазович (род. 1958) — советский футболист.
 Квернадзе, Бидзина (1928—2010) — советский и грузинский композитор.
 Квернадзе, Михаил Акакиевич (род. 1956) — советский футболист.
 Квернадзе, Отар (род. 1993) — грузинский футболист.